Hussein al-Sadiq ist der Name folgender Personen:

* Hussein al-Sadiq (Schwimmer) (* 1971), saudi-arabischer Schwimmer
 Hussein al-Sadiq (Fußballspieler) (* 1973), saudi-arabischer Fußballspieler